Плей-офф НБА 2006, турнир на выбывание по итогам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации 2005-06. В финале НБА чемпион Восточной конференции Майами Хит победил чемпиона Западной конференция Даллас Маверикс со счетом 4-2. Дуэйн Уэйд был назван MVP финала НБА.

Наибольший сюрприз преподнесли игроки «Лос-Анджелес Клипперс», так как они не только попали в плей-офф впервые с 1997 года, а также вышли во второй раунд впервые с 1976 года. Они уступили лишь в 7-й игре серии «Финикс Санз».

2006 год стал дебютом Леброна Джеймса в плей-офф, который помог Кливленду одержат победы над Вашингтоном в 2-х овертаймах с преимуществом в 1-очко в 5 и 6 играх и пройти первый раунд. Это было их первое появление плей-офф с 1998 года, а также первая победа в серии плей-офф с 1993 года. В следующем раунде двукратный чемпион Восточной конференции «Детройт Пистонс» обыграл «Кливленд Кавальерс» лишь в последней 7 игре серии.

Сетка 
 * = Победители дивизионов; Преимущество своей площадки имели команды с наилучшим показателем побед и поражений в регулярном сезоне. Такие команды выделены курсивом

Восточная конференция

Первый раунд

Детройт Пистонс 4 — 1 Милуоки Бакс

Майами Хит 4 — 2 Чикаго Буллз

Нью-Джерси Нетс 4 — 2 Индиана Пэйсерс

Кливленд Кавальерс 4 — 2 Вашингтон Уизардс

Полуфиналы конференции

Детройт Пистонс 4 — 3 Кливленд Кавальерс

Майами Хит 4 — 1 Нью-Джерси Нетс

Финал конференции: Детройт Пистонс 2 — 4 Майами Хит

Западная конференция

Первый раунд

Сан-Антонио Спёрс 4 — 2 Сакраменто Кингз

Финикс Санз 4 — 3 Лос-Анджелес Лейкерс

Лос-Анджелес Клипперс 4 — 1 Денвер Наггетс

Даллас Маверикс 4 — 0 Мемфис Гриззлис

Полуфиналы конференции

Сан-Антонио Спёрс 3 — 4 Даллас Маверикс

Финикс Санз 4 — 3 Лос-Анджелес Клипперс

Финал конференции: Финикс Санз 2 — 4 Даллас Маверикс

Финал НБА: Даллас Маверикс 2 — 4 Майами Хит

См. также 
 Драфт НБА 2005 года
 Матч всех звёзд НБА 2006 года

Статистические лидеры

Примечания

Ссылки 
 Official website of the NBA
 Official website of the 2006 NBA Playoffs
 ESPN’s NBA page

НБА в сезоне 2005/2006
Плей-офф НБА